Pfaffenhausen ist ein Gemeinde- und Ortsname:
 Pfaffenhausen, Marktgemeinde im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen, die gleichnamige Verwaltungsgemeinschaft
 Pfaffenhausen (Borken), Stadtteil und Dorf der Stadt Borken, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Pfaffenhausen (Hammelburg), Kirchdorf der Stadt Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Pfaffenhausen (Jossgrund), Ortsteil der Gemeinde Jossgrund im Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Pfaffenhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Martin von Pfaffenhausen (1687–1746), Kapuzinerpater

Siehe auch:
 Pfeffenhausen